Eugeniusz (biskup Toledo) (zm. 15 listopada ok. 96) – męczennik, święty katolicki
 Eugeniusz II (biskup Toledo) (zm. 13 listopada ok. 657) – święty katolicki